Туро́нок (, ) — белорусская фамилия. Известные носители:
 Туронок, Бронислав (1896—1938) — публицист, культурный деятель белорусского национального меньшинства в межвоенной Польше.
 Туронок, Юрий (род. 1929) — белорусский историк, сын Бронислава Туронка.